James Finley est un nom pouvant désigner:

 (1725-1795), ministre presbytérien américain
James Finley (1756-1828), ingénieur américain
 (1781-1857), ecclésiastique américain
, homme politique américain

Voir aussi
 (1840-1897), juge et homme politique amréricain

Finley, James